Yontocket bezeichnet:
 Yontocket (Kalifornien), gemeindefreies Gebiet in Del Norte County, Kalifornien, USA
 eine dort 1989 entdeckte Unterart des Großen Wiesenvögelchens